Deux classes de navires de la Kaiserliche Marine puis de la Reichsmarine ont porté le nom de Scharnhorst :
la , une classe de deux croiseurs cuirassés coulés à la bataille des Falklands durant la Première Guerre mondiale ;
la , une classe de deux cuirassés qui participent à la Seconde Guerre mondiale.